Termenul „Nišava” se poate referi la:

Nišava (district) în Serbia
Râul Nișava din Serbia